Al Aronowitz (1928-2005), journaliste américain.
 Cecil Aronowitz (1916-1978), altiste britannique.